Segni Barocchi Festival è una manifestazione internazionale ispirata all'arte e alla cultura del Barocco. Istituita nel 1981, si svolge ogni anno nella città di Foligno e comprende spettacoli musicali, teatrali, cinematografici, mostre e conferenze, accompagnati da feste in costume, giostre e giochi. La ricerca nelle arti non si limita al solo Seicento, ma ai suoi influssi o riprese posteriori.

Storia

Note

Collegamenti esterni 
Comune di Foligno 

Foligno
Festival musicali in Umbria 
Festival di danza in Italia
barocco